Fagan peut désigner : 
 Barthélemy-Christophe Fagan, dramaturge français du 
 Craig Fagan, footballeur britannique
 Eleanora Fagan, alias Billie Holiday, chanteuse de jazz
 Frank Fagan (1945-), homme d'affaires et homme politique canadien
 Joe Fagan, ancien footballeur et manager britannique
 John Fagan, footballeur international irlandais
 Mary Fagan-Churchill, coureuse d'ultra-trail américaine
 Robert Fagan, snowboardeur (niviplanchiste) canadien
 Willie Fagan, ancien footballeur britannique